Taraka peut faire référence à :

Taraka (Lanao du Sud), municipalité des Philippines,
, une déesse.
 , un genre de lépidoptères.